Kostjukowka () ist eine russische bzw. weißrussische Ortsbezeichnung:
 Kostjukowka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad in Russland
 Kostjukowka (Homel), Stadt in der Woblast Homel in Weißrussland